Col Moschin – cima del monte Grappa di 1.279 m
 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" – reparto di Forze speciali dell'Esercito Italiano